Kuru kulla es la única especie conocida del género extinto Kuru de dinosaurio terópodo dromeosáurido, que vivió  a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 72 millones de años durante el Maastrichtiense,en lo que es hoy Asia.

Descripción 
El holotipo de Kuru kulla, IGM 100/981, fue descubierto en 1991 y denominado informalmente "Airakoraptor" en una entrada bibliográfica en la bibliografía del artículo de Perle et al. de 1999 describiendo el dromeosáurido Achillobator. Sin embargo, esta entrada bibliográfica es claramente un error, ya que no existía el artículo y es definitivamente una referencia al resumen de SVP 1992, en cuyo caso "Airakoraptor" es un nomen nudum para IGM 100/981. Napoli y col. presume que el nombre "Airakoraptor" significa " ladrón de Kumis ", debido a de kumis, también conocido como airag o airak, un producto de leche de yegua o burra fabricado en Asia Central. En 1997 y 1999, el espécimen fue identificado con el número de acceso correcto en la literatura científica. En 2006, se describió su hueso surangular cuando se nombró a Tsaagan. Sin embargo, todavía en 2007 se confundió con el espécimen llamado "Zos Wash" encontrado en 1998, que de hecho tiene el número de acceso IGM 100/3503. El espécimen IGM 100/981 fue finalmente descrito en 2021 como el nuevo género y especie Kuru kulla por James G. Napoli, Alexander Altieri Ruebenstahl, Bhart-Aanjan Singh Bhullar, Alan Hamilton Turner y Mark Allen Norell.

Filogenia 
Los análisis filogenéticos sitúan a Kuru como el taxón hermano de Adasaurus, procedente de la algo más reciente Formación Nemegt. Una versión simplificada de estos análisis es presentada a continuación:

Referencias 

Dromaeosauridae
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico